Grønvold est un patronyme norvégien porté notamment par :

 Audun Grønvold (né en 1976), skieur alpin norvégien et skieur de skicross ;
 Roar Grønvold (né en 1946), patineur de vitesse norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien